FET est un sigle qui peut désigner :
 facteur d'équivalence toxique, en toxicologie et en écotoxicologie, une mesure de toxicité ;
 Fédération espérantiste du travail, une  association espérantiste dont le but est de propager l'espéranto dans le mouvement ouvrier ;
 Field-effect transistor (en français, transistor à effet de champ), un dispositif semiconducteur de la famille des transistors.
 Forsvarets Etterretningstjeneste, le service de renseignements norvégien.

 Afanassi Fet (1820-1892), poète russe ;
 Fet, cratère d'impact sur Mercure, nommé en l'honneur du poète Afanassi Fet ;
  (1924-2007), mathématicien russe ;
 Victor Fet, arachnologiste américain d'origine russe.

 Fet, kommune de Norvège.